

Toponyme 

 Norberg, une commune suédoise du comté de Västmanland ;
 Norberg, une localité de la commune de Norberg.

Patronyme 

 Anette Norberg (né en 1966), curleur suédoise et le médaillé d'or Olympique ;
 Cathrine Lindahl née Norberg (1970-) ;
  (ou Charlotta) (1824-1892), le suédois ballerine ;
  (1974-), chanteuse suédoise ;
  (1948-) ;
  (1920-1974) ;
 Helena Norberg-Hodge, écologiste suédoise ;
 , inventeur du  ;
  (1967-), joueur suédois de hockey sur glace ;
  (1949-), joueur suédois de hockey sur glace ;
 Liam Norberg (1969-), acteur suédois, auteur, artiste et ancien criminel ;
 Märta Norberg (1922-2020), fondeuse suédoise ;
  (1966-), curler suédois ;
 , guitariste suédois de heavy metal.

Source de la traduction 

Homonymie de patronyme suédois